Felix Ermacora ist der Name folgender Personen:

* Felix Ermacora (1923–1995), österreichischer Staats- und Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker (ÖVP)

Felix Ermacora steht für:
 Felix-Ermacora-Institut, österreichische Forschungsstätte für die Völker der Donaumonarchie
 Felix-Ermacora-Menschenrechtspreis, österreichischer Menschenrechtspreis
 Felix Ermacora Verein, österreichischer Verein, siehe Felix-Ermacora-Menschenrechtspreis #Der Felix Ermacora Verein